Mychocerus är ett släkte av skalbaggar. Mychocerus ingår i familjen gångbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gångbaggar
Mychocerus